La Popolarissima 2017 var den 102. udgave af løbet, der blev afholdt den 19. marts 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var kategoriseret som et 1.2-løb.

Hold og ryttere

Resultater 
Løbet blev vundet af Filippo Calderaro (Zalf Euromobil Désirée Fior).

Referencer 

UCI Europe Tour 2017